Adrian Winter est un footballeur suisse né le  à Thalwil. Il évolue au poste de milieu droit au FC Zurich.

Biographie 

En , Winter est transféré à la franchise de Major League Soccer Orlando City SC. Adrian Winter fait ses débuts pour Orlando City SC le  en remplaçant à la  minute Servando Carrasco. Il marque ses deux premiers buts en championnat lors d'une victoire 3 buts à 1 face au Sporting de Kansas City le . Après avoir joué la saison 2016 avec Orlando City SC, Winter quitte la franchise le  pour des raisons familiales et est retourné en Suisse pour jouer ave le FC Zurich.

Statistiques

Palmarès 
 FC Saint-Gall
 Champion de Suisse D2 : 2009

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

Footballeur international suisse
Joueur du FC Wil
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du FC Lucerne
Joueur du Orlando City SC
Joueur du FC Zurich
Naissance dans le canton de Zurich
Naissance en juin 1986